Emma Christina Wikén (ur. 1 maja 1989 w Åsarnie) – szwedzka biegaczka narciarska, medalistka olimpijska, medalistka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw świata juniorów oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Emma Wikén pojawiła się 3 grudnia 2005 roku podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Idre, gdzie zajęła 33. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobywając srebrny medal w sztafecie. Na tej samej imprezie była także ósma w biegu łączonym na 10 km. Kolejne medale zdobyła podczas rozgrywanych w 2012 roku mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum: w biegu łączonym była trzecia, a sprint stylem dowolnym ukończyła na drugiej pozycji. W Pucharze Świata zadebiutowała 5 marca 2010 roku w Lahti, zajmując 28. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Tym samym już w swoim pierwszym starcie zdobyła pucharowe punkty, jak dotąd nie stanęła na podium. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 21. pozycji. W 2013 roku brała udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z Idą Ingemarsdotter, Anną Haag i Charlotte Kallą wywalczyła srebro w sztafecie, a indywidualnie była między innymi czternasta w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1989